Beveren peut faire référence à :

Toponyme 
Beveren (Beveren-Waas), une commune belge de Flandre-Orientale
Beveren (Beveren-sur-Yser), une section de la commune belge d'Alveringem, en Flandre-Occidentale.
Beveren, une section de la ville belge de Roulers, en Flandre-Occidentale.
Beveren (Beveren-sur-Lys), une section de la commune belge de Waregem, en Flandre-Occidentale.

Sport 
KSK Beveren, une équipe de football belge située dans la commune de Beveren.

Patronyme 
 Charles Van Beveren (1809-1850), peintre belge
 Willem de Beveren (1749-1820), homme politique néerlandais

Homonymie de toponyme